C21H32O3 – formula molecolare dell'alfaxalone
C21H32O3 – formula molecolare dell'idrossidione
C21H32O3 – formula molecolare dell'oxymetholone

Formule molecolari